Badeni ist der Familienname folgender Personen: 
 eine polnische Hochadels-Familie, siehe Badeni (Adelsgeschlecht)
 Józef Badeni (1836–1878), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Kasimir Felix Badeni (1846–1909), 1895–97 Ministerpräsident von Cisleithanien
 Stanisław Marcin Badeni (1850–1912), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Władysław Badeni (1819–1888), Abgeordneter zum galizischen Landtag

Siehe auch:
 Bădeni, Orte in Rumänien